Bachelor of Business Administration, een academische graad;
 BBA (openbaar vervoer), een voormalige Nederlandse openbaar vervoeronderneming.
 Big Brother Awards, een jaarlijkse prijs voor een persoon, bedrijf, overheidsinstelling en voorstel, waarvan wordt gemeend dat deze persoonlijke privacy beperkt.
 British Bankers' Association, een Britse vereniging die financiële instellingen vertegenwoordigt.
 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945
 BurgerBelangen Almelo, voormalige lokale politieke partij